meerdere plaatsen in Rusland, waaronder

 Vanino (kraj Chabarovsk)
 Vanino (Koersk)
 Vanino (Pskov)